

Lokalizacje w Stanach Zjednoczonych 
 Tuscarora – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill
 Tuscarora – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben

Gminy 
 Tuscarora (ang. Tuscarora Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Cheboygan
 Tuscarora (ang. Tuscarora Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Tuscarora (ang. Tuscarora Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Pierce
 Tuscarora (ang. Tuscarora Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford
 Tuscarora (ang. Tuscarora Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Juniata
 Tuscarora (ang. Tuscarora Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Perry

Pozostałe 
 Tuskarorowie – plemię Indian Ameryki Północnej
 USS Tuscarora – slup wojenny